Highland Beach ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Highland Beach (Florida), im Palm Beach County
 Highland Beach (Maryland), im Anne Arundel County
 Highland Beach (New York)
 Highland Beach (Rhode Island)
 Highland Beach (Wisconsin), im Calumet County